Brussels Cycling Classic 2020 var den 100. udgave af cykelløbet Brussels Cycling Classic. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen og blev arrangeret 30. august 2020. Det blev vundet af belgiske Tim Merlier fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger
 

2020
UCI ProSeries 2020